Соревнования по баскетболу среди мужчин на летних Олимпийских играх 1980 года прошли с 20 по 30 июля. В них приняли участие 12 команд по 12 человек.

Медалисты

Групповой этап

Группа А

Группа В

Группа С

Второй групповой этап

Классификационный раунд

Финальный раунд

Финалы

Матч за третье место

Матч за первое место

Итоговая таблица

Снайперы

Ссылки 
 Архив на сайте ФИБА

Навигация 

1980 год в баскетболе